Francja:
 Wangen – miasto i gmina w regionie Alzacja, w departamencie Dolny Ren

Niemcy:
 Wangen – dzielnica Markdorfu
 Wangen – dzielnica Nebra (Unstrut)
 Wangen – dzielnica Starnberga
 Wangen – okręg administracyjny Stuttgartu
 Wangen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Wangen im Allgäu – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Wangen im Allgäu – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Wangen – były powiat

Szwajcaria:
 Wangen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Wangen – gmina w kantonie Schwyz, w okręgu March
 Wangen an der Aare – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Wangen bei Olten – gmina w kantonie Solura, w okręgu Olten
 Wangen-Brüttisellen – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Uster